Emarginata (vogel), een geslacht van zangvogels uit de familie vliegenvangers
Emarginata (kevergeslacht), een geslacht van kevers uit de familie glimwormen